Strücken ist der Name folgender Ortschaften:
Strücken (Schalksmühle), ein Ortsteil der Gemeinde Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
Strücken (Rinteln), ein Stadtteil der Stadt Rinteln im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen